L'enregistrement est une formalité fiscale donnant notamment date certaine aux actes. Il est accompagné d'acquittement d'une taxe, voir Droit d'enregistrement, ou Droits d'enregistrement (Belgique).
 L'enregistrement est un régime d'autorisation simplifiée qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement en France.
 Action de consigner un domaine de conséquence de qqn. ou Attribution
 En aéronautique, l'enregistrement est une procédure utilisée dans l’aviation civile pour déterminer les passagers qui sont présents dans un vol ainsi que leurs bagages.
 L'enregistrement désigne la technique de sauvegarde d'un signal afin de pouvoir le reproduire à l'avenir. Plus particulièrement :
 l'enregistrement sonore, pour les signaux acoustiques et notamment les musiques.
 l'enregistrement vidéo, pour les signaux acoustiques et visuels (voir aussi vidéo).
 En informatique, un enregistrement peut être :
 Enregistrement (base de données) : un élément d’un fichier ou d’une base de données.
 Enregistrement (stockage d'informations) : l’action d’écrire une information sur un support matériel
 Enregistrement (structure de données) : une structure de données en programmation

da:Rekord
de:Record
en:Record
it:Record
nl:Record
pl:Rekord
pt:Record
sv:Inspelning